Красная Горка — посёлок сельского типа в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в посёлке 4 улицы, зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 4 км на запад от Истры и в полукилометре от железнодорожной станции Московской железной дороги Новоиерусалимская, у юго-восточной окраины проходит Волоколамское шоссе, высота над уровнем моря 172 м. Ближайшие населённые пункты — практически на равном отдалении Лучинское, Слабошеино, Первомайский и Октябрьский.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра